Лью́ис Но́рман До́ббин (; 3 января 2003, Сток-он-Трент, Стаффордшир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального нападающего. Игрок клуба «Эвертон», выступающий на правах аренды за «Дерби Каунти».

Клубная карьера 
Льюис Доббин — воспитанник молодёжной академии футбольного клуба «Эвертон», в систему которого попал возрасте 11 лет. Первый профессиональный контракт с клубом подписал 9 января 2020 года.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 25 сентября 2021 года, когда Доббин вышел на замену в матче Премьер-лиги против «Норвич Сити». Всего в сезоне 2021/22 принял участие в пяти матчах «Эвертона», каждый раз выходя на замену.

3 августа 2022 года на правах аренды на сезон 2022/23 перешёл в «Дерби Каунти».

Карьера в сборной 
В 2018—2020 годах выступал за юношеские сборные Англии в возрастных категориях до 16 лет и до 17 лет.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Дерби Каунти»